planten uit de palmenfamilie
 Buxus, in de volksmond wel "gewijde palm" genoemd
 Handpalm, de binnenkant van de hand
 Brouwerij Palm, een bierbrouwerij in België
 Palm (bier), een bier gebrouwen door deze brouwerij
 Palm (rum), ook Mariënburg-rum, een rum uit Suriname
 Palm, Inc., een voormalige fabrikant van pda's en smartphones
 Palm OS, een besturingssysteem voor pda's of smartphones, oorspronkelijk ontwikkeld door deze fabrikant
 Palm (lengtemaat), een oude lengtemaat in het Nederlands metriek stelsel
 Palm (onderscheiding), een decoratie in de vorm van een palmblad
 Gouden Palm, een filmprijs
 Queer Palm, een filmprijs voor films met lgbt-gerelateerde thema's
 Ere-Orde van de Palm, een onderscheiding in Suriname
 Photoactivated localization microscopy (PALM), een bepaalde vorm van microscopie

Personen:
 Cock van der Palm (1936-2004), een Nederlands zanger en tekstdichter
 Etta Palm (1743-1799), een Nederlands feministe, courtisane en spionne
 Franz Palm (1948), een Belgisch econoom
 Frits Palm (1947-2011), een Nederlands econoom, ambtenaar en politicus
 Gerhard Palm (1946), een Belgisch politicus
 Henk Palm (1939), een Nederlands politicus
 Jacobo Palm (1887-1982), een Nederlands-Antilliaans musicus en componist
 Jan Gerard Palm (1831-1906), een Nederlands-Antilliaans componist
 Johannes van der Palm (1763-1840), een Nederlands dichter, theoloog, staatsman en hoogleraar
 John Palm (1885-1925), een Nederlands-Antilliaans componist
 Jos Palm (1956), een Nederlands journalist, historicus en radiopresentator
 Rudolph Palm (1880-1950), een Nederlands-Antilliaans musicus en componist
 Torsten Palm (1947), een Zweeds autocoureur
 Walter Palm (1951), een Curaçaos schrijver en dichter

Zie ook 
 Palmen (doorverwijspagina)